Poitou (província), província al centre del Regne de França, amb capital a Poitiers
 Comtat de Poitou o Comtat de Poitiers, jurisdicció feudal del regne de França 
 Poitou-Charentes regió a l'oest de França formada pels departaments de Charente, Charente Marítim, Deux-Sèvres i Viena